le nom Maurizio Marini  renvoie vers plusieurs personnalités italiennes
 Maurizio Marini (historien) (1942-2011), un historien de l'art italien
 Maurizio Marini (sportif) (1912–1988), joueur de football italien